Software Defined Radio (SDR) — система радіозв'язку, в якій програмне забезпечення використовується для модуляції і демодуляції радіосигналів;
 Спеціальні права запозичення () — резервний та платіжний засіб, що емітується Міжнародним Валютним Фондом (МВФ);
 Single Data Rate SDRAM (SDR SDRAM) — різновид синхронної динамічної пам'яті з довільним доступом, в якому частота передачі даних рівна частоті тактування.
 Sparse distributed representation (SDR) — розріджене розподілене подання

Акроніми